Diabetes Gesellschaft bzw. Diabetes-Gesellschaft bezeichnet:

 Deutsche Diabetes Gesellschaft
 Schweizerische Diabetes-Gesellschaft